Николай Фёдорович Батурин (5 августа 1936 — 17 мая 2019) — советский и эстонский писатель, эссеист и драматург, поэт, сценарист, иллюстратор, продюсер. Член Союза писателей Эстонии (1973).

Биография и карьера 
Батурин родился в селе Аруметса (ныне село Малтса, волость Тарвасту) в семье рыбака. После окончания средней школы учился в сельскохозяйственном техникуме и в морском училище. Пять лет служил во флоте на Каспийском море и в Атлантике. В течение пятнадцати лет он был профессиональным охотником в сибирской тайге. На протяжении шести лет он работал на рыболовецком траулере, занимался строительством электростанций, участвовал в различных геологических экспедициях.

Батурин дебютировал со сборником стихов «Маа-alused järved» («Подземные озёра», 1968) на последней волне «кассетного» поколения 1960-х годов. Затем он перешёл на лирическую прозу. Одни из основных тем его произведения — лес и охота. В вышедшей в 1974 году книге «Kuningaonni kuningas» («Король королевской избушки») он описывает равновесие человека с природой. Один из самых известных его романов «Karu süda» («Сердце медведицы», 1989) рассказывает о таёжном охотнике, который стремится уйти от негативных сторон цивилизации. Этот роман был экранизирован в 2001 году. В его фантастическом романе «Kentaur» («Кентавр», 2003) местом действия являются нефтяные поля. Этот роман был отмечен литературной премией фонда Kultuurkapital.

Он писал стихи, прозу, пьесы, киносценарии и эссе. Он сам иллюстрировал свои книги и продюсировал свои пьесы. Его произведения были переведены на русский, украинский и литовский языки. Стихи Николая Батурина положили на музыку эстонские композиторы Раймонд Лятте, Эстер Мяги, Геннадий Таниель, Ану Таул и другие.

Батурин жил в своем доме на ферме у озера Выртсъярв.

Сочинения

Романы 
 «Leiud kajast» (1977)
 «Karu süda» (1989)
 «Kartlik Nikas, lõvilakkade kammija: lapsepõlvemartüürium» (1993)
 «Ringi vangid» (1996)
 «Apokalüpsis Anno Domini» (1997)
 «Kentaur» (2003)
 «Sõnajalg kivis» (2006)

Сборники стихов 
 «Maa-alused järved: luuletusi 1963—1967» (1968)
 «Väljadelt ja väljakutelt» (1972)
 «Kajokurelend: luuletusi mulgi murden» (1975)
 «Galerii» (1977)
 «Lüürakala» (1978)
 «Poolusevaikus. Vaikusepoolus. Talvitusluuletusi 1979—1980» (1980)
 «Sinivald: luuletuse mulgi murden, 1963—1983» (1990)

Сценарии 
 «Suvetuisud» (1992)
 «Karu süda» (1993)
 «Mõrv majakal» (1994)
 «Kartlik Nikas, lõvilakkade kammija» (1999)

Пьесы 
 «Teemandirada» (1986)
 «Kummitus, kummutis» (1993)

Примечания 

Драматурги Эстонии
Писатели Эстонии
Поэты Эстонии
Эстонские поэты
Эстонские писатели
Персоналии:Вильяндимаа